Hellenius hörna är ett svenskt TV-program på TV4 som började sändas 7 oktober 2010. Programledaren David Hellenius intervjuar aktuella kända gäster. Intervjuerna blandas med komiska sketcher. Den andra säsongen hade premiär 21 oktober 2011, den tredje säsongen premiär 7 oktober 2012., den fjärde säsongen startade 20 oktober 2013, den femte säsongen den 17 oktober 2014 och den sjätte den 1 april 2015. I den åttonde säsongen, från hösten 2016 är programmet förlängt till en kommersiell timme, det vill säga en timme inklusive reklampauser.

Parodier 
I första säsongen parodierade Hellenius främst Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i vardagliga situationer och skådespelaren Mads Mikkelsen med anspelning på Mikkelsens medverkan i Fritidsresors reklamfilm Dagarna du minns. Den 9 januari 2011 sändes avsnittet Hellenius hörna - dagarna vi minns med återblickar från första säsongen och en inte tidigare visad musikvideo med David Hellenius som Mads Mikkelsen. I andra säsongen parodierades främst kronprinsessan Victoria och prins Daniel.

Vinjettmusik 
Vinjettmusik till första säsongen av Hellenius hörna var Från och med du av Oskar Linnros. Från och med andra säsongen är det Boz Scaggs We Were Always Sweethearts. Mellan säsong 8 och 11 var Joanna Perera med i bandet som sångerska och bisittare till David Hellenius. Från säsong 11 har Hanna Hedlund varit sångerska i bandet.

Säsonger

Avsnitt

Bekräftade gäster säsong 14 
Listan är ofullständig och kommer utökas allteftersom fler deltagare avslöjas.
Armand Duplantis
Marko Lehtosalo
Irma Lehtosalo
Zara Larsson
Peter Haber
Bianca Ingrosso
David Sundin
First Aid Kit
Jonas Karlsson
Johanna Nordström
Molly Hammar
Johan Ulvesson
Tomas von Brömssen
Ida Engvoll
Gunde Svan
Ferry Svan
David Batra
Susanna Kallur
Jenny Kallur
Cornelia Jakobs

Källor

Externa länkar 
 
 

TV-året 2010
TV-program i TV4